Québec-Centre, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1861 à 1867 ;
 Québec-Centre, une ancienne circonscription fédérale ;
 Québec-Centre, une ancienne circonscription provinciale.